Санта-Колома-де-Граманет (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барселонес. Занимает площадь 6,57 км². Население —  человек (на 2007 год).

Любопытные факты 
На кладбище этого населённого пункта впервые в мире были установлены солнечные батареи для обеспечения части города электроэнергией.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
 El portal de Santa Coloma de Gramenet — santako.com
 Patrimonio histórico-artístico de Santa Coloma de Gramenet
 

Муниципалитеты Барселоны